het Latijnse woord voor kunst, zie onder andere:
 Ars antiqua
 Ars moriendi
 Ars nova
 Ars subtilior
 Ars Rhetorica
 
 Ars (Charente)
 Ars (Creuse)
in samenstellingen:
Ars-en-Ré, Charente-Maritime
Ars-Laquenexy, Moselle
Ars-les-Favets, Puy-de-Dôme
Ars-sur-Formans, Ain
Ars-sur-Moselle, Moselle
Saint-Julien-l'Ars, Vienne
Saint-Martin-l'Ars, Vienne
overig:
ARS, ISO 4217-code voor de Argentijnse peso
 Sjoerd Ars, Nederlands voetballer
 Ars Aequi (tijdschrift), Nederlands juridisch tijdschrift
 Ars Aequi (uitgeverij), Nederlandse uitgeverij
 Ars Aevi, Bosnisch museum in Sarajevo
 Ars amatoria, werk van Publius Ovidius Naso
 Ars conjectandi, werk van Jakob Bernoulli
 Ars (slang), een term in het Modern Hebreeuws
 Prix Ars Electronica, Oostenrijkse prijs
Års of Aars (Denemarken)
Pastoor van Ars, of Johannes Maria Vianney